Associazione Sportiva Roma (femminile) – sezione femminile dell'Associazione Sportiva Roma, sorta nel 2018
 Res Roma –  società calcistica femminile sorta nel 2003 e discioltasi nel 2018
 Roma Calcio Femminile –  società calcistica femminile sorta nel 1965